Personnes homonymes :
 Johann Andreas Cramer (1710-1777), un minéralogiste allemand ;
 Johann Andreas Cramer (1723-1788), un théologien allemand.